1993 Голяма награда на Великобритания е 44-то за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 11 юли 1993 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж 
Деймън Хил имаше възможност да спечели състезанието но двигателен проблем прекрати участието на британеца в 42 обиколка. Това доведе до победа на неговия съотборник Ален Прост.

Айртон Сена пропадна от трета до пета позиция поради липса на гориво в последата обиколка. Този момент е повторение през 1991 когато Сена също отпадна поради същия проблем. Година след това пракрати участието си поради механически проблем.

Фабрицио Барбаца е заменен от Пиерлуиджи Мартини до края на сезона за екипа на Минарди.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания